Kantonees braille is een versie van het braille voor het Kantonees die gebruikt wordt in Hongkong.

Lokaal wordt ernaar verwezen als tim chi (點字, puntkarakter) of gebruikelijker tuk chi (凸字, verheven karakter). Hoewel het Kantonees zelf wordt geschreven met Chinese karakters, is het Kantonese braille gecodeerd met enkel Kantonese uitspraak, met daar aan toegevoegd enkele speciale codes voor interpunctie, getallen en Latijns alfabet. Kantonees braille kan vermengd worden met Engelse tekst.

Overzicht

Zie ook 
 Chinees braille
 Tibetaans braille

Braille
Guangdong
Braille
Braille